paus Anastasius II, paus (496-498)
 Anastasios II van Antiochië, patriarch van Antiochië (561-571)
 Anastasius II van Jeruzalem, patriarch van Jeruzalem (?-706)
 Anastasios II, keizer van Byzantium (713-715)